Die William Hill World Darts Championship 2019 wurde vom 13. Dezember 2018 bis 1. Januar 2019 in ihrer 26. Auflage von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum zwölften Mal der Alexandra Palace in London. Erstmals wurden zwei Plätze für Frauen reserviert.

Im Finale sicherte sich Michael van Gerwen gegen Michael Smith seinen dritten WM-Titel.

Modus 
Das Turnier wurde im Modus Best of Sets bzw. First to Sets und der Spielvariante Double-Out gespielt.

Ein Set gewinnt der Spieler, der als erstes drei Legs für sich entscheidet. Ein Leg gewinnt der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte wirft. Der letzte Wurf eines Legs muss auf ein Doppelfeld erfolgen.

Beim Stand von 2:2 Legs in einem entscheidenden letzten Set griff (außer in der 1. Runde) die Two-clear-Legs-Regel. Diese besagt, dass ein Spieler zwei Legs Vorsprung haben muss, um das Spiel zu gewinnen. Schafft dies keiner der beiden Spieler, wird das Spiel beim Stand von 5:5 in den Legs durch ein „Sudden-Death-Leg“ entschieden.

Teilnehmer

Qualifikation 
Anders als in den Vorjahren, nahmen bei der World Championship 2019 nicht 72, sondern 96 Spieler teil. Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den 32 bestplatzierten Spielern der PDC Order of Merit vom 25. November 2018, den Top 32 nicht qualifizierten Spielern der PDC Pro Tour Order of Merit und 32 internationalen Spielern der World Championship International Qualifiers zusammen.

Zwei der 24 zusätzlichen Plätze wurden an weibliche Teilnehmer vergeben. Dazu kam je ein Qualifikant aus Afrika, China, Indien, Japan, Neuseeland und Südamerika sowie vier Qualifikanten aus Europa (Ost, Süd, Süd-West und West).

Die gesetzten Spieler (Top 32 der PDC Order of Merit) stiegen erst in der zweiten Runde ins Turnier ein.

Überblick 
PDC Order of Merit

  Michael van Gerwen
  Rob Cross
  Peter Wright
  Gary Anderson
  Daryl Gurney
  Gerwyn Price
  Mensur Suljović
  Simon Whitlock
  James Wade
  Michael Smith
  Ian White
  Dave Chisnall
  Darren Webster
  Joe Cullen
  Jonny Clayton
  Adrian Lewis
  Raymond van Barneveld
  Stephen Bunting
  Mervyn King
  Steve Beaton
  Kim Huybrechts
  Steve West
  John Henderson
  Jelle Klaasen
  Alan Norris
  James Wilson
  Kyle Anderson
  Jamie Lewis
  Jermaine Wattimena
  Benito van de Pas
  Cristo Reyes
  Max Hopp

PDC Pro Tour Order of Merit

<li value=20>  Danny Noppert
<li value=23>  Krzysztof Ratajski
<li value=26>  Ricky Evans
  Jeffrey de Zwaan
<li value=29>  Steve Lennon
  Chris Dobey
<li value=32>  Martin Schindler
  Josh Payne
  Gabriel Clemens
<li value=37>  Ryan Joyce
  Richard North
  Keegan Brown
  Mickey Mansell
  Robert Thornton
  Jan Dekker
  Nathan Aspinall
  Ron Meulenkamp
  Brendan Dolan
  William O’Connor
<li value=48>  Vincent van der Voort
  Michael Barnard
<li value=51>  Toni Alcinas
  Paul Nicholson
  Simon Stevenson
  Luke Humphries
  Jeffrey de Graaf
  Dimitri Van den Bergh
<li value=58>  Alan Tabern
  Wayne Jones
  Ross Smith
  Ryan Searle
  Matthew Edgar

International Qualifiers
  Seigo Asada (PDJ Japanese Qualifier)
  Lisa Ashton (UK & Ireland Women’s Qualifier)
  James Bailey (Sieger Oceanic Masters)
  Kevin Burness (Sieger Tom Kirby Memorial Irish Matchplay)
  Stephen Burton (PDPA Tour Card Holder Qualifier)
  José de Sousa (South West Europe Qualifier)
  Anastasia Dobromyslova (Rest of the World Women’s Qualifier)
  Ted Evetts (1. Development Tour Order of Merit)
  Cody Harris (1. Challenge Tour Order of Merit)
  Adam Hunt (PDPA Tour Card Holder Qualifier)
  Lourence Ilagan (1. PDC Asian Tour Order of Merit)
  Aden Kirk (PDPA Tour Card Holder Qualifier)
  Boris Kolzow (EADC Qualifier)
  Nitin Kumar (Indian Qualifier)
  Darius Labanauskas (1. PDC Nordic & Baltic Order of Merit)
  Royden Lam (2. PDC Asian Tour Order of Merit)
  Daniel Larsson (2. PDC Nordic & Baltic Order of Merit)
  Paul Lim (4. PDC Asian Tour Order of Merit)
  Liu Yuanjun (PDC China Qualifier)
  Jim Long (1. CDC Pro Tour Order of Merit Kanada)
  Noel Malicdem (3. PDC Asian Tour Order of Merit)
  Robert Marijanović (Sieger Super League Darts Germany)
  Yordi Meeuwisse (West Europe Qualifier)
  Geert Nentjes (2. Development Tour Order of Merit)
  Devon Petersen (African Qualifier)
  Diogo Portela (Central & South America Qualifier)
  Chuck Puleo (1. CDC Pro Tour Order of Merit USA)
  Rowby-John Rodriguez (South East Europe Qualifier)
  Craig Ross (DPNZ Qualifier)
  Karel Sedláček (East Europe Qualifier)
  Jeff Smith (Sieger North American Championship)
  Raymond Smith (1. DPA Pro Tour Order of Merit)

Preisgeld 

Bei der Weltmeisterschaft 2019 wurden insgesamt £ 2.500.000 an Preisgeldern ausgeschüttet, £ 700.000 mehr als bei der Weltmeisterschaft 2018. Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Ergebnisse 
Die Zahl hinter dem Namen gibt den 3-Dart-Average an, also wie viele Punkte im Schnitt mit drei Darts/Würfen erzielt wurden.

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Halbfinale und Finale

Spielstatistiken

Statistiken

Teilnehmer pro Land und Runde

Spielerstatistiken

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrug der Sender Sport1 alle Spiele des Turniers live. Der Online-Streamingdienst DAZN übertrug ebenfalls alle Sessions live.

Aufgrund als sexistisch kritisierter Äußerungen am Abend des 17. Dezember 2018 wurde seitens Sport1 die Zusammenarbeit mit dem Co-Moderator Gordon Shumway eingestellt. Am Morgen des 19. Dezember gab Sport1 über Twitter bekannt, „Shumway ab sofort nicht weiter als Experten und Co-Kommentator einzusetzen“.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

2019
Dartveranstaltung 2018
Dartveranstaltung 2019
Dartwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Haringey
Alexandra Palace